Ez a lap a Dalmata utca 101. epizódjainak listája.

Évados áttekintés

1. évad

Kisfilmek

Állatok vs. emberek

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái